Alexander Erskine ist der Name folgender Personen:

* Alexander Erskine, 2. Baronet (1633–1727), schottischer Adliger, Politiker und Lord Lyon King of Arms
 Alexander Erskine, 3. Lord Erskine († 1507/1509), schottischer Adliger